Oberhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Oberhauser (1930–2021), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 August Oberhauser (1895–1971), Schweizer Fußballspieler
 Benedict Oberhauser (1719–1786), österreichischer katholischer Theologe und Kanonist  
 David Oberhauser (* 1990), französischer Fußballspieler
 Edwin Oberhauser (1926–2019), österreichischer Denkmalschützer, Buchautor und Heimatkundler
 Elmar Oberhauser (* 1947), österreichischer Journalist
 Franz Friedrich Oberhauser (1894–1966), österreichischer Schriftsteller
 Fred Oberhauser (1923–2016), deutscher Literaturkritiker
 Joachim Oberhauser (* 1975), italienischer Gleitschirm- und Paraglidingpilot

 Karl Oberhauser (1932–2015), Südtiroler Politiker
 Martin Oberhauser (* 1970), österreichischer Sänger, Schauspieler und Kabarettist
 Norbert Oberhauser (* 1972), österreichischer Fernsehmoderator

 Sabine Oberhauser (1963–2017), österreichische Politikerin (SPÖ)

fiktive Personen:
 Franz Oberhauser, Filmbösewicht in James Bond 007: Spectre

Siehe auch:
 Oberhäuser